Le nom Dave O'Brien est porté par les personnes suivantes :
Dave O'Brien (1912-1969), un acteur américain ;
Dave O'Brien (1963-), un animateur sportif américain.

Voir aussi